Carlos Moya puede referirse a los siguientes hombres:

 Carlos Moya (n.1969), futbolista argentino.
 Carlos Moya Valgañón (n.1936), sociólogo español, catedrático emérito de la UNED.
 Carlos Moya, coronel realista de la Nueva España.

Además, Carlos Moyá (con tilde) puede hacer referencia a:
 Carlos Moyá (n.1976), tenista español.